François Perrier kan syfta på följande personer:

* François Perrier (död 1650), fransk målare och kopparstickare
 François Perrier (1835–1888), fransk general och geodet
 François Perrier (1922–1990), fransk psykiater och psykoanalytiker